Ранульф (Райнульф) () — мужское имя нормандского происхождения, происходящее от древнескандинавского имени Рагинульф (Reginúlfr).

Носители имени 

 Ранульф Фламбард (ум. 1128) — епископ Даремский (с 1099 г.), главный советник английского короля Вильгельма II и лорд-канцлер Англии.
 Ранульф Хигден (ум. ок. 1364) — автор Polychronicon (ок. 1347), хроники на латинском языке.
 Ранульф де Жернон (ок. 1099—1153) — англонормандский аристократ, граф Честер, виконт д'Авранш и де Байё.
 Ранульф ле Мешен (1074—1129) — англонормандский аристократ, граф Честер, виконт д'Авранш и виконт де Байё.
 Райнульф I (ум. 1045) — один из первых норманнов, прибывших в Южную Италию.
 Райнульф II (ум. 1048) — третий граф Аверсы (1045-1048) из дома Дренго.
 Райнульф Алифанский (ум. 1139) — граф Алифе, с августа 1137 г. носил титул герцога Апулии.